Сейка:
 Сейка — река в России.
 Сейка — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Киото.
 Сёйка — село в Чойском районе Республики Алтай, Россия.